Six navires de la Royal Navy ont été baptisés HMS Boston :
 Le , un navire de 32 canons de cinquième rang construit en Amérique en 1692 et présenté par les citoyens de Boston à la Royal Navy en 1694. Le navire a été capturé dans l'Atlantique par les forces françaises le 4 janvier 1695.
 Le , un sixième rang de 24 canons lancé à Boston, Massachusetts en 1748 et démantelé en 1752.
 Le  était un cinquième rang de 44 canons lancé à Portsmouth, New Hampshire en 1749 sous le nom de HMS America et renommé en 1756. Le navire a été vendu en 1757.
 Le , un 32 canons de cinquième rang lancé à Rotherhithe en mai 1762 et démantelé en 1811.
 Le , une goélette de 6 canons construite à Île Navy en 1764 pour servir sur les lacs canadiens. Elle a été brûlée en 1768.
 Le , un dragueur de mines à turbine à vapeur de la classe Bangor lancé à Troon, en Écosse, en décembre 1940 et vendu à la casse en janvier 1948.

Références 
  Colledge, J. J.; Warlow, Ben (2006) [1969]. Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham Publishing. .

Boston